Plusieurs navires de l'United States Navy portent le nom dUSS St. Louis :
 l', un sloop de guerre en service de 1828 à 1865 ;
 l', une canonnière en service de 1862 à 1863, renommée Baron de Kalb ;
 l', un transport de troupes mis en service en 1898, utilisé comme transport de passager comme SS St. Louis de 1895 à 1918 et de 1919 à 1920 et remis en service comme transport de troupes comme  entre 1918 et 1919 ;
 l', un croiseur protégé en service de 1906 à 1922 ;
 l', un croiseur léger en service de 1939 à 1946 ;
 l', un cargo amphibie en service de 1969 à 1991 ;
 l', un LCS de la classe Freedom dont la construction est prévue.

St. Louis